Хмелевицы — название населённых пунктов в России:

 Хмелевицы — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Хмелевицы — село в городском округе город Шахунья Нижегородской области.
 Хмелевицы — деревня в Дедовичском районе Псковской области.